Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a nyugatnémet Peter Angerer nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt a 45., Spisák János az 51. helyen végzett, Palácsik László pedig nem ért célba.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

F20